De Europese kampioenschappen schaatsen 1988 voor mannen werden op 23 en 24 januari 1988 gereden op schaatsbaan De Uithof te Den Haag. Dit was het laatste Europees kampioenschap in Nederland op een onoverdekte schaatsbaan.

De Europees kampioen van 1987 in Trondheim, Nikolaj Goeljajev, was afwezig dus kon zijn titel niet verdedigen.

De Zweed Tomas Gustafson pakte de titel op zeer overtuigende wijze door alle afstanden te winnen.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1988
Langebaanschaatsen in 1988
Schaatsen in Zuid-Holland
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen 1988